Cavalleri peut faire référence à :

Patronyme 

  (1936-) ;
  ;
  (1906-), footballeur italien ;
 Ferdinando Cavalleri (1794 – 1865 ou 1867), peintre italien ;
 Filipa Cavalleri (1973-), judokate portugaise ;
 Giovanni Maria Cavalleri (1807-1874), physicien, astronome et un religieux italien ;
  (1963-), acteur italien et acteur de voix-off ;
  (1951-), footballeur argentin ;
  (1972-), golfeuse italienne ;
 Vittorio Cavalleri (1860–1938), peintre italien.

Toponyme

Autres